Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1970 — 3-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошёл в городе Женева (Швейцария) с 26 декабря 1969 года по 2 января 1970 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная СССР.

Группа А

Составы команд

СССР 

Старший тренер Николай Эпштейн, тренер Юрий Баулин.

Итоговая таблица 

Сборная Швейцарии выбыла в Группу В чемпионата Европы среди юниоров 1971.

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь: 

 Защитник:  Мирослав Дворжак
 Нападающий:  Андерс Гедберг

Группа В 

Матчи проходили в Капфенберге, Брук-ан-дер-Муре и Леобене (Австрия) с 26 декабря 1969 года по 2 января 1970 года.
Победителем стала сборная Норвегии, которая перешла в группу А чемпионата Европы среди юниоров 1971

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на passionhockey.com

1970 год в хоккее
1969 год в хоккее
A
Ю
Международные спортивные соревнования в Женеве
Декабрь 1969 года
Январь 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Спорт в Швейцарии в 1969 году
Спорт в Швейцарии в 1970 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии